

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Карин А. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Нумерий Нумериан А.
 Ок. 284 — Багауды избирают своими императорами Элиана и Аманда и укрепляются в крепости на острове при слиянии Сены и Марны.
 20 ноября в Риме императором стал Диоклетиан
 Префектом претория назначен Аристобул. Диоклетиан запрещает алхимические книги.
 В Китай через бассейн Тарима прибывает «посольство» из Да-Цинь (Рима).
 Ок. 284—333 — Шаньюй сяньби Муюн Хой.

Родились 
 Трофим Никомедийский
 Евкарпий Никомедийский

Скончались 
 император Нумериан убит приверженцами своего тестя и префекта претория Апра
 после провозглашения императором Диоклетиана убит Апр

См. также